Waveren ist der Familienname folgender Personen aus dem Geschlecht der Oetgens van Waveren:

 Antonie Oetgens van Waveren (1585–1658), niederländischer Diplomat und Politiker, Bürgermeister von Amsterdam
 Cornelis Bors van Waveren (1662–1722), niederländischer Unternehmer
 Frans Hendricksz Oetgens van Waveren (1558–1625), niederländischer Politiker, Bürgermeister von Amsterdam
 Johann van Waveren Hudde (Johannes Hudde, heer van Waveren en Sloterdijk; 1628–1704), niederländischer Mathematiker und Politiker, Bürgermeister von Amsterdam